Ла́рсон () — скандинавське прізвище. Означає син Ларса.

 Брі Ларсон (* 1989) — американська акторка та співачка.
 Густаф Ларсон (1887 — 1968) — шведський інженер, співзасновник компанії «Volvo».
 Джонатан Ларсон (1960 — 1996) — американський музикант.
 Дьюї Ларсон (1898 — 1990) — американський інженер, фізик.
 Ерік Ларсон (; 1954) — американський журналіст та письменник у жанрі нон-фікшн.
 Рід Ларсон (1956) — американський хокеїст.
 Ларсон (1977 — 2015) — співак.
 Карл Ларсон (1991) — шведський футболіст

Див. також 
 Ларсен
 Ларссон

Примітки 

Прізвища